Александров, Николай Дмитриевич:
 Александров, Николай Дмитриевич (род. 1961) — советский и российский литературовед, литературный критик, теле- и радиоведущий.
 Александров, Николай Дмитриевич — Георгиевский кавалер; прапорщик; 1 сентября 1915 (посмертно).